Угрин — прізвище. Вказує на походження носія з угорців.

Відомі носії:
 Угрин Зенон Романович (1960—2013) — радянський та український футболіст, нападник.
 Угрин-Безгрішний Микола (1883, с. Куп'ятичі, Перемиський повіт, (тепер Польща) — 1960, м. Новий Ульм, Німеччина) — відомий прозаїк.
 Мойсей Угрин Святий Мойсей Угрин, Печерський (? — бл. 1043, Київ) — древньоруський святий, угорець, чернець Печерського монастиря. Преподобний.

Також 
 Угрін
 Венгрин

Українські прізвища